Le Grazie è una frazione del comune di Porto Venere e una borgata marinara che partecipa al Palio del Golfo.

Il pittoresco borgo marinaro si trova in uno dei seni della costa occidentale del Golfo della Spezia. Provenendo da Porto Venere, il primo di questi seni si chiama Cala dell'oliva, ne segue un altro che prende il nome da un monastero di monaci olivetani, il santuario di Nostra Signora delle Grazie. Si produce il rinomato vino denominato il Soetto del golfo. 

Un piccolo porto, riparato dalle intemperie del mare, dove la popolazione autoctona è dedita dai secoli all'arte della costruzione d'imbarcazioni e della pesca.

Oltre alle attività legate al mare Le Grazie è sede di numerose cave di marmo Portoro, alcune di esse tuttora in attività.

Nel promontorio delle Grazie è sito il bastione del Varignano, in origine Lazzaretto della Repubblica genovese, poi bagno penale del Regno di Sardegna, ora sede del Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei" il Comando al quale fanno capo il Gruppo Operativo Subacquei ed il Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare Italiana.

È di grande rilievo archeologico la villa residenziale di epoca romana del Varignano, situata nell'insenatura delle Grazie, alle pendici del colle Muzzerone ed aperta sul mare in un paesaggio di grande bellezza.
Si produce un vino tipico chiamato il sotto del golfo

Su iniziativa dell'allora assessore Gianfranco Vecchio, nell'anno 2007, con la Delibera n. 8 della Giunta comunale di Porto Venere, Le Grazie è stata denominata "La Città dei palombari e dell'iperbarismo" in quanto sede unica, su tutto il territorio nazionale, di organismi specializzati legati alla subacquea. Il Comitato di Le Grazie, Città dei palombari e dell'iperbarismo è composto da:
 Comune di Porto Venere;
Fortezza del Varignano;
 Comando subacquei ed incursori della Marina Militare italiana;
 Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato;
 Associazione Nazionale Palombari e Sommozzatori;
 Comitato nazionale palombari della Marina militare in congedo;
 Consorzio Hydrolab;
 The Historical maritime society.

Voci correlate 
 Porto Venere
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie (Porto Venere)
 Villa romana del Varignano
 Portoro
 Palio del Golfo

Altri progetti 

Frazioni di Porto Venere
Borgate Marinare del Golfo della Spezia